Luftwaffe (dobesedno slovensko Zračno orožje) je nemški naziv za vojno letalstvo. Več vojnih letalstev je uporabljalo to oznako:

 Luftwaffe (Wehrmacht) - nemško vojno letalstvo pred in med drugo svetovno vojno
 Luftwaffe (Bundeswehr) - današnje nemško vojno letalstvo
 Luftwaffe (Švica) - uradni naziv švicarskega vojnega letalstva od leta 1996

Vojno letalstvo